Insúa oder Insua ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Insúa (1885–1963), spanischer Schriftsteller kubanischer Herkunft
 Emanuel Insúa (* 1991), argentinischer Fußballspieler 
 Emiliano Insúa (* 1989), argentinischer Fußballspieler
 Federico Insúa (El Pocho; * 1980), argentinischer Fußballspieler
 Pablo Insua (* 1993), spanischer Fußballspieler
 Rubén Insúa (* 1961), argentinischer Fußballspieler und -trainer